Deze hits stonden in 1996 op nummer 1 in de VG-lista, de bekendste hitlijst in Noorwegen.

Externe link 
 Officiële website

Muziek in 1996
Noorwegen